

Patronyme 
 François Gaudart (1508-1575) a été ambassadeur du roi Charles IX auprès des cantons suisses.
 Jean-Jacques Gaudart (1627-1717) fut président de la Grand'Chambre du parlement de Paris.
 Edmond Gaudart (1859-1942) fut un gouverneur honoraire des colonies et un historien français.
 Louis Gaudart (1885-1913) est un pionnier français de l'aviation.
 Franck Gaudart (1902-1947) était un administrateur des colonies.
 François Gaudart (1844-1923) était un industriel français.

Voir aussi 
 Familles Gaudart

Homonymie
Homonymie de patronyme